Фёдор Горе́лов:
 Горелов, Фёдор Иванович (1867—1931) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Горелов, Фёдор Яковлевич (известен как Федя Горелов; 1901—1918) — герой Гражданской войны.